Nellessen oder Nelleßen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Nellessen (1924–2008), deutscher Journalist und Buchautor
 Bernhard Nellessen (geb. 1958), deutscher Fernsehjournalist und Rundfunkmanager
 Carl von Nellessen (1799–1871), Fabrikant und Mitglied des preußischen Herrenhaus
 Ernst Nellessen (1928–1982), deutscher katholischer Theologe
 Franz Carl Nellessen (1752–1819), deutscher Tuchfabrikant und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Hermann Josef Nellessen (1923–2004), deutscher Komponist und Dirigent
 Nils Nelleßen (geb. 1971), deutscher Schauspieler
 Patrick Nellessen (geb. 1987), deutscher Schauspieler
 Leonhard Aloys Joseph Nellessen (1783–1859), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Ultramontanist
 Ulrich Nellessen (* 1952), deutscher Mediziner
 Walter Nellessen (1913–1989), deutscher Statistiker